Ниже представлен список единиц советской бронетехники не изготавливавшейся серийно.

{| class="sortable" style="border-collapse:collapse; background:#fff; border:#996; text-align: center" border="1" align="center"
|- style="background-color:#996; color:#fff"
!colspan="14"|Краткие сведения о неосуществлённых проектах создания советской бронетехники*
|- style="background-color:#ddb"
!rowspan="2" width="8%" data-sort-type="text" |Название||rowspan="2" data-sort-type="text" |||rowspan="2" data-sort-type="text" |||colspan="2" width="6%"|Период работы||rowspan="2" data-sort-type="text" |Главн. конструкт. (разработчик)||colspan="2"|Задействованные структуры||colspan="5"|Основные тактико-технические характеристики||rowspan="2"  width="2%" data-sort-type="number"  |
|- style="background-color:#F5F5DC"
! data-sort-type="date" |начало работ|| data-sort-type="date" |конец работ|| data-sort-type="text" |головное учреждение|| class="unsortable" |подрядчики|| class="unsortable" |оружие|||| class="unsortable" ||| class="unsortable" |броня||
|-
|0-10||танк малый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|02СС||аэросани тяжёлые||лыжный||||||Лощинский Н. Г.||ЦКБ-50||Завод № 5 НКВД→НКСП||1 23-мм пушка; 1 7,62-мм пулемёт||?||7 × 3 × 3||?||2||1
|-
|2А3||САУ||гусеничный||||||Иванов И. И.||ЦКБ-34|| ||пушечное (1 × 406,4 мм)||64||20 × 3,08 × 5,75|| ||7||4
|-
|2Б1||САУ||гусеничный||||||Шавырин Б. И.||СКБ||ЛКЗ||1 420-мм пушка||55||20 × 3,08 × 5,72|| ||7||4
|-
|2С11||САУ||гусеничный||||||Ефимов Г. С., Калачников Ю. Н.||КБ Уралтрансмаш, СКБ ПМЗ|| ||1 152-мм пушка||27,5||9 × 3,25 × 2,76||противопульная||5||1
|-
|2С14||САУ||колёсный||||||Серебряный В. Э.||ЦНИИ «Буревестник»|| ||1 85-мм пушка||12,5||9,95 × 2,79 × 2,49||противопульная||4||
|-
|2С15||САУ||гусеничный|||||| ||КБ ЮМЗ|| ||1 100-мм пушка||16||7,26 × 2,85 × 2,72||противопульная||4||
|-
|2С17-2||САУ||гусеничный|||||| ||СКБ ПМЗ|| || || ||6,735 × 2,94 ×||противопульная||4||
|-
|2С18||САУ||гусеничный||1980-е||1980-е||Сушко Н. М., Голубев В. А.||СКБ КМЗ|| ||1 152-мм пушка||18,7||6,85 × 3,36 × 1,80||противопульная||4||
|-
|2С2||САУ||гусеничный||||||Гавалов И. В., Петров Ф. Ф.||3-й ЦНИИ МО||ВГТЗ||1 122-мм пушка||10||5,76 × 2,65 × 2,18||противопульная||4||3
|-
|2С21||САУ||колёсный||||||Дук Л. П.||ЦНИИ «Буревестник»||КрАЗ, УралАЗ, ПО «Баррикады»||1 152-мм пушка||30,7|| ||противопульная||5||
|-
|2С27||САУ||гусеничный||1980-е||1990-е||Голубев В. А.||ХТЗ, ОКБ-9 → КБАВ|| || ||1 152-мм пушка|| ||противопульная||4||
|-
|2С8||САУ||гусеничный||||||Козлов Ю. Н.||ЦНИИ «Буревестник»|| ||1 120-мм пушка||15,4||7,21 × 2,85 × ?||противопульная|| ||1
|-
|4М||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|9П19||ракетный комплекс||колёсный|| || || || || || || || || || ||
|-
|А-20||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|А-32||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|А-44||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Арсеналец||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|АСУ-76||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|АТП-1||тягач артиллерийский||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Б-3||бронетранспортёр||колёсно-гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БА-5||бронеавтомобиль||колёсный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БА-6С||бронеавтомобиль||колёсно-гусеничный|| || || || || || || || || || ||0
|-
|БА-9||бронеавтомобиль||колёсный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БА-21||бронеавтомобиль||колёсный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БА-22||бронеавтомобиль||колёсный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БА-23||бронеавтомобиль||колёсный|| || || || || || || || || || ||0
|-
|БА-64-З||бронеавтомобиль лёгкий||лыжно-гусеничный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БАД-1||бронеавтомобиль-дрезина||колесно- железнодорожный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БАД-2||бронеавтомобиль плавающий||колесно- железнодорожный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|БА на воздушной подушке||бронеавтомобиль||колёсная + воздушная подушка|| || || || || || || || || || ||
|-
|БМ-21ВД||РСЗО авиадесантная||колёсный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БММП||боевая машина пехоты||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БМПТ-72||боевая машина пехоты||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Боевой мотоцикл Гроховского||мотоцикл||колёсно-гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Боевые аэросани Гроховского||аэросани||лыжный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БРДМ-ВПК||бронированная разведывательно-дозорная машина||гусеничный + воздушная подушка|| || || ||ВНИИ-100|| || || || || || ||
|-
|БРДМ-ВПС||бронированная разведывательно-дозорная машина||гусеничный + воздушная подушка|| || || ||ВНИИ-100|| || || || || || ||
|-
|БСУ-11-57Ф||САУ десантируемая||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТ (Л)||танк||гусеничный + крылья|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТ-203||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТ-5-ИС||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТ-6||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТ-СВ-2гусеничный|| || || || || || || || || ||
|-
|БТ Цыганова||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТР-112||бронетранспортёр||колёсный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТР Шитикова||бронетранспортёр||колёсный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТР-Э152В||бронетранспортёр||колёсный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БТС-600||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Буйвол||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|БХМ-2||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ВЛ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ГАЗ-68||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ГАЗ-75||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ГТ-Л||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ГУВП||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-4||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||1 недоделан
|-
|Д-5||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||0
|-
|Д-7||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-9||бронеавтомобиль||колесныйный|| || || || || || || || || || ||1
|-
|Д-10||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-11||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-14||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-15||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-18/37||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-38||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Д-44||танкетка||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ДМТ-28||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Енисей||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЗИЛ-153||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЗИС-22МБ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЗИС-41||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЗИС-43||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|И13.73-СУ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|И13.75-СУ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|И13.76-СУ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Изделие 64992||танк лёгкий ракетный||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИС||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИС-7||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИСУ-122-1||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИСУ-122-3||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИСУ-130||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИСУ-152 обр. 1945 г.||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИСУ-152-1||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИСУ-152-2||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИТ-28||мостоукладчик танковый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИТ-3||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ИТ-45||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|К-73||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|К-75||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|К-78||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|КВ-13||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|КВ-7||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|КТ-26||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЛБ-23||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЛБ-62||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЛБ-НАТИ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЛТТБ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|МАС-1||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|НАТИ-ЦАКБ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Обжимка||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 0-50||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 1015||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 103||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 112||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 115||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 130||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 172||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||17
|-
|Объект 187||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 19|БМП
|колёсно-гусеничный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Объект 211||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 212||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 218||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 261||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 263||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 268||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 277|танк
|гусеничный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Объект 278|танк
|гусеничный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Объект 279|танк
|гусеничный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|Объект 280||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 282||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 287||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 292||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 327||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 42||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 476||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||3
|-
|Объект 477||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 478||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 483||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 530||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 574||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 610||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 757||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 772||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 775||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 780||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 781||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 782||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 785||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 787||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 8М-906||танк плавающий||воздушная подушка|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 906Б||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Объект 940||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ОСУ-76||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Отсек||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ОТ-132||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ОТ-7||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ОУ-Т-26||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ПБ-4|| || || || || || || || || || || || ||
|-
|ПБ-7|| || || || || || || || || || || || ||
|-
|Подвижная огневая точка||танкетка||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ППГ||танкетка||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Проект 126-2||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Проект 127||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ПТ-1||танк плавающий||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Путиловец||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Р-39||танк плавающий||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|РБТ-5||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|С-51||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|С-59||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Сангвин||самоходный лазерный комплекс||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|САУ на базе ЗИЛ-135Л||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|САУ Толочкова||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СБТ-2||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СБТ-5||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Селенит||бронетранспортёр||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Сжатие||самоходный лазерный комплекс||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СМК||танк тяжёлый многобашенный||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Стилет||самоходный лазерный комплекс||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СТ-26||танк средний||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СТ-26СО||танк средний||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СТ-27||танк средний||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СТЗ-25||танк средний||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СТЗ-35||танк средний||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-1||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-2||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-3||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-6||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-7||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-8||ЗСУ||гусеничный|||||| ||опытный завод им. Кирова|| ||1 76-мм зен. пушка|| || || || ||
|-
|СУ-11||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-14||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-15||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-16||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-100М||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-100М-1||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-100М-2||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-100-Y||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-101||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-122-44||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-122-III||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-122М||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-122П||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-152Г||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-152П||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-37||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-45||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-71||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-72||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-74А||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-74Б||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-74Д||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-76||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-85-I||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-85-IV||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-85А||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-85Б||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-85БМ-I||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-Д15||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|СУ-Д25||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-100||танк лёгкий||гусеничный|| || || ||ВНИИ-100|| || || || || || ||
|-
|Т-100-Z||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-111||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-116||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-12||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-126 (СП)||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-16||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-17||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-19||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-21||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-23||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-25||танкетка||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-26-5||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-26А||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-26М||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-26ТС||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-29||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-30||танк тяжёлый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-33||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-34 (МТ)||танк малый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-34-100||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-34М||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-39 (МТ)||танк малый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-39||танк прорыва сверхтяжёлый многобашенный||гусеничный||||||Барыков Н. В.||ОКМО опытного завода Спецмаштреста им. С. М. Кирова|| ||3 45-мм, 1 152-мм или 2 45-мм, 4 107-мм пушки; 2-6 7,62-мм пулемётов; 1 огнемёт||85-105||12,5 × 3,6 × 4,3||90 × 50||12-14||0
|-
|Т-41||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-42||танк прорыва сверхтяжёлый многобашенный||гусеничный||||||Гротте Э.||ОКБ-5 завода «Большевик»|| ||2 45-мм, 1 107-мм пушки; 4-5 7,62-мм пулемётов||101,6|| ||70 × 25||15-14||0
|-
|Т-43||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-43 (МТ)||танк малый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-43-2 (МТ)||танк малый||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-46||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-51||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-62Б||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-74||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-80А||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Т-90||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Таран||САУ||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТА||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТА-1||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТА-2||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТА-3||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТГ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТД||танк прорыва сверхтяжёлый многобашенный||гусеничный||||||Данченко М. В.||НИИ ВАММ|| ||2 45-мм, 2 76-мм, 2 107-мм пушки; 4 12,7-мм пулемёта; 3 огнемёта; 1 миномёт||500|| ||стальная катаная||60||—
|-
|ТМ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТБ-42||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТГ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТГ-VI||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТГ-5||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТММ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТП-1||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТР-1||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТР-4||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТС||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ТШ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Танк на воздушной подушке||танк||воздушная подушка|| || || || || || || || || || ||
|-
|Танк прорыва КБ ЛКЗ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Теплоход АН||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|У-18||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|У-19||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|У-34||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|УР-88||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ФАИ-2||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ФВВ||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Фордзон||бронетрактор||колёсный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ХТ-134||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|Щитоноска||танк лёгкий||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЭСУ-100||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|ЭТ-1-627'||танк||гусеничный|| || || || || || || || || || ||
|-
|colspan="14"|* Представленные образцы перечислены в алфавитном порядке.|}

 Примечания 

 Литература 
 alternathistory.com — Альтернативная История : Нереализованные проекты танков и другой бронетанковой техники СССР (электронный ресурс)
 Нереализованные проекты: разработка ракетных танков в СССР — «Росинформбюро» (электронный ресурс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тихонов С. Г.''